Салаватский педагогический колледж  (Салаватский колледж образования и профессиональных технологий) — государственное образовательное учреждение среднего педагогического профессионального образования города Салавата Башкортостан.

Салаватский педагогический колледж — учебное заведение города Салавата, осуществляющее обучение среднему педагогическому профессиональному образованию.

История 

Салаватский педагогический колледж основан в 1961 году как Салаватское педагогическое училище для подготовки учителей для города Салавата и южных районов БАССР. Первоначально колледж (училище) располагался в 2-х этажном здании на ул. Гагарина, д. 21.

Первым директором был Хафизов Хаендин Хафизович. 

В штате первоначально было 12 преподавателей: уроки биологии и химии вели Рифкат Искандарович Мулдашев и Лидия Викторовна Павлова, рисования – Ирек Усманович Мансуров, Ахунзянов Кашвиль Сулейманович, педагогику преподавала Вера Александровна Иванова, математику – Мария Федоровна Бабина (Никитенко), уроки музыки вели Владимир Поликарпович Маскиса и Рамиль Шакирович Хужин. Уроки русского языка вели Фарида Галеевна Исхакова и Сания Зинатулловна Рахмангулова (Юсупова), башкирского языка – Аклима Гиляжевна Сайфутдинова 

В 1994 году училище получилось статус колледжа. 

В настоящее время колледж размещается в 2-х корпусах по адресам: корпус 1 — г. Салават, ул. Губкина, д. 7, корпус 2 — г. Салават, ул. Калинина, д. 78. За время работы колледжа было выпущено более 6 тыс. специалистов.

Для иногородних студентов колледж имеет благоустроенное общежитие. Также колледж располагает четырьмя современными компьютерными кабинетами, 2 столовыми, 2 спортивными залами, библиотекой с читальным залом и фондом книг порядка 39000, музем и двумя актовыми залами.

Студенты участвуют в проведении научно-практических конференций, в республиканских, всероссийских и международных конкурсах и олимпиадах.

В колледже работает музей образования и быта башкирского народа.

Специальности 
 050201 Математика
 050202 Информатика
 
 
 050303 Иностранный язык (английский, немецкий)
 050702 Организация воспитательной деятельности
 050709 Преподавание в начальных классах
 050710 Педагогика дополнительного образования
 050718 Специальная педагогика в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях
 050719 Коррекционная педагогика в начальном образовании

Известные выпускники 
Выпускниками колледжа являются  М. А. Аюпов, Ф. А. Гайсин, Т. Ганиева, Ш. Г. Гильманова, З. Я. Рахматуллина, Г. М. Якупова.Ф.Г Кандарова.

Интересные факты 
В колледже обучается около 700 студентов. В колледже преподавала сестра М. Карима - С. Каримова. 

Студенты участвуют в работах научных обществах «Поиск», «Сигма», «Малая академия», «Клуб любителей русской словесности», научном обществе отделения иностранных языков «Лингва», научном обществе отделения информатики «eXPert».

В настоящее время, после наказа президента России о повышении зарплаты учителям до уровня средней по промышленности в регионе, колледж стал особенно популярным в городе.

Литература 
Газета Выбор №94, 95 от 30.06.2015. Статья "Доступно до универсальности".

Ссылки 
 http://www.proshkolu.ru/org/salavat-c/file/393036/
 Колледж на Яндекс карте
 50 лет Салаватскому педагогическому колледжу
 Башкирская энциклопедия
 Фильм Салаватский колледж образования и профессиональных технологий

Примечания 

Педагогические колледжи России
Средние специальные учебные заведения Салавата